Nel 1996 ha iniziato lo sviluppo di un sistema operativo, SkyOS, per hobby. Le prime due versioni di SkyOS sono state distribuite come opensource, ma per la terza versione egli ricominciò daccapo adottando un modello di sviluppo a codice chiuso.